Marbourg kan meerdere plaatsen duiden:

Marburg, een Duitse Stad in de deelstaat Hessen.
Marnach, een buurtschap in het Groothertogdom Luxemburg